Ю́рий Ковале́нко:
 Коваленко, Юрий Андреевич (1931—2004) — советский и украинский художник.
 Коваленко, Юрий Васильевич (1952—2011) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Коваленко, Юрий Викторович (1977—2014) — украинский военный. Герой Украины.
 Коваленко, Юрий Семёнович (1942—2007) — советский подводник. Герой Советского Союза.